Karl-Marx-Platz heißen bzw. hießen folgende Plätze:

 Karl-Marx-Platz (Berlin) im Berliner Bezirk Neukölln
 Palaisplatz in Dresden von 1945 bis 1991
 Wilhelmsplatz (Görlitz)
 Augustusplatz in Leipzig von 1953 bis 1990
 Marktplatz (Neubrandenburg) von 1963 bis 1990
 Karl-Marx-Platz (Weimar), heute Rathenauplatz in Weimar
 Schumannplatz in Zwickau